Дом купца Каргина — памятник архитектуры конца XIX — начала XX века в Костанае. Памятник истории и культуры местного значения.

История 
Здание в 1913 году построил купец Тимофей Андреевич Каргин.

На двух этажах располагалась купеческая лавка, складские помещения, жилые комнаты, гостиная и кухня. В подвале хранились товары повседневного спроса.

По одной из версий здание принадлежало купцу Бакирову.

К концу 1980-х здание окончательно изменило свой облик, так как постоянно достраивалось и перестраивалось. В результате изначальный облик здания не сохранился.

В настоящее время в здании находится АО «Казахтелеком».

Примечания 

Памятники истории и культуры местного значения Костанайской области
Здания и сооружения Костаная
Здания и сооружения, построенные в 1913 году
1910-е годы в Казахстане